Jan Wellem bezeichnet:

 Jan Wellem (1658–1716), Kurfürst von der Pfalz, siehe Johann Wilhelm (Pfalz)
 Jan Wellem (Schiff), ein Walfang-Fabrikschiff
 Jan-Wellem-Reiterdenkmal in Düsseldorf
 Jan-Wellem-Denkmal in Köln-Mülheim
 Jan-Wellem-Platz in Düsseldorf
 Jan-Wellem-Pokal, eine Motorsport-Auszeichnung, siehe Oldtimer Festival #Jan-Wellem-Pokal
 Jan-Wellem-Ring, eine Auszeichnung der Stadt Düsseldorf